Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Lümanda
 Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Kärla
 Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Valga, w gminie Hummuli
 Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Pärnu, w gminie Varbla
 Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Tartu, w gminie Rannu
 Kulli – wieś w Estonii, w prowincji Harju, w gminie Raasiku